Liebe steht für:

 Liebe, stärkste Zuneigung und Wertschätzung
 (7696) Liebe, Asteroid des Hauptgürtels
 Europäische Partei Liebe, kurz LIEBE, Deutschland

Werktitel:
 Liebe (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)
 Liebe (1926), deutscher Film von Paul Czinner
 Liebe (1956), deutsches Filmmelodram von Horst Hächler 
 Liebe (1971), ungarischer Film von Károly Makk
 Liebe (Roman), Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison (2003)
 Die Liebe, 4. Episode der TV-Serie Nicht von dieser Welt (2005)
 Die Liebe (Erzählung) von Elke Heidenreich (2008)
 Liebe (2012), internationaler Film von Michael Haneke
 Liebe (Sido-Lied), Rapsong von Sido (2013)
 Liebe (Jan-Delay-Lied), Rapsong von Jan Delay (2014)
 Spuren des Bösen: Liebe, deutsch-österreichische TV-Folge (2016)

Flüsse:
 Liwa (Nogat), deutsch Liebe, Quellfluss der Nogat, Polen
 Liwna, deutsch Liebe, Nebenfluss der Guber, Polen

Liebe ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Liebe (1905–1978), österreichischer Architekt
 Bodo Liebe (1920–2019), deutscher Industriemanager
 Carl Liebe (1854–1912), deutscher Parlamentarier und Landrat im Fürstentum Reuß älterer Linie

 Dirk Liebe (* 1972), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Friedrich von Liebe (1809–1885), braunschweigischer Diplomat
 Grzegorz Rossoliński-Liebe (* 1979), polnisch-deutscher Historiker
 Heinrich Liebe (1908–1997), deutscher Marineoffizier
 Horst Liebe (* 1931), deutscher Endurosportler
 Karl Theodor Liebe (1828–1894), deutscher Geologe und Ornithologe
 Oskar Liebe (1823–1909), deutscher Generalleutnant
 Otto Liebe (1860–1929), dänischer Politiker
 Reinhard Liebe (vor 1919–nach 1939), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Rudolf Liebe (?–1978), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Viktor von Liebe (1835–1906), deutscher Richter

Siehe auch:
 Liebesbeziehung (soziale Beziehung)
 Hohe Liebe (Berg in Sachsen)
 Alte Liebe, Meine Liebe, Von der Liebe (Begriffsklärungen)

 Lieben, Lieber, Lieb (Begriffsklärungen)
 LIBE (Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres)